

Корніш — місто, штат Мен
 Корніш — місто, штат Нью-Гемпшир
 Корніш — місто, штат Оклахома
 Корніш — місто, штат Юта

Див. також 
 Корніш (прізвище)